Kurgànnoie (Krasnoperekopsk), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Kurgànnoie (Simferòpol), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Kurgànnoie (Krasnogvardéiskoie), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna